Список аэропортов штата Айдахо Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 
Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

Город Москоу обслуживается региональным аэропортом Пулмен-Москоу (код FAA: PUW), расположенным в шести километрах от города Пулмен.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Бойсе
| BOI
| BOI
| KBOI
| Аэропорт Бойсе
| P-S
| align=right | 1 633 507

|- valign=top
| Хейли
| SUN
| SUN
| KSUN
| Аэропорт имени Фридмена
| P-N
| align=right | 77 729

|- valign=top
| Айдахо-Фолс
| IDA
| IDA
| KIDA
| Аэропорт Айдахо-Фолс (Фэннинг Филд)
| P-N
| align=right | 146 213

|- valign=top
| Льюистон
| LWS
| LWS
| KLWS
| Аэропорт Льюистон округа Нез-Перс
| P-N
| align=right | 72 724

|- valign=top
| Покателло / Арбон-Вэлли
| PIH
| PIH
| KPIH
| Аэропорт Покателло
| P-N
| align=right | 34 462

|- valign=top
| Туин-Фолс
| TWF
| TWF
| KTWF
| Аэропорт Мэджик-Вэлли (Джослин Филд)
| P-N
| align=right | 38 869
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Колдуэлл / Бойсе
| EUL
|
| KEUL
| Промышленный аэропорт Колдуэлла
| R
| align=right | 0

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Абердин
| U36
|
|
| Аэропорт Абердин
| GA
|  align=right | 0

|- valign=top
| Арко
| AOC
|
| KAOC
| Аэропорт Арко (Поуп Филд)
| GA
| align=right | 5

|- valign=top
| Блэкфут
| U02
|
|
| Мак-Карли Филд
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Боннерс-Ферри
| 65S
|
|
| Аэропорт округа Баундари
| GA
| align=right | 101

|- valign=top
| Бьюл
| U03
|
|
| Аэропорт Бьюл
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Берли
| BYI
| BYI
| KBYI
| Аэропорт Берли
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Каскейд
| U70
| ICS
|
| Аэропорт Каскейд
| GA
| align=right | 3

|- valign=top
| Чаллис
| LLJ
| CHL
| KLLJ
| Чаллис
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Кер-д’Ален
| COE
| COE
| KCOE
| Аэропорт Кер-д’Ален
| GA
| align=right | 48

|- valign=top
| Каунсил
| U82
|
|
| Аэропорт Каунсил
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Крейгмонт
| S89
|
|
| Аэропорт Крейгмонт
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Дриггс
| DIJ
|
| KDIJ
| Аэропорт Дриггс-Рид (ранее FAA: U59)
| GA
| align=right | 18

|- valign=top
| Гудинг
| GNG
| GNG
| KGNG
| Аэропорт Гудинг
| GA
| align=right | 5

|- valign=top
| Грейнджвилл
| S80
|
| KGIC
| Аэропорт округа Айдахо
| GA
| align=right | 25

|- valign=top
| Хоумдейл
| S66
|
|
| Аэропорт Хоумдейл
| GA
|  align=right | 0

|- valign=top
| Джером
| JER
|
| KJER
| Аэропорт округа Джером
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Камия
| S73
|
|
| Аэропорт Камия
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Келлогг
| S83
|
|
| Shoshone County Airport
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Мак-Колл
| MYL
| MYL
| KMYL
| McCall Municipal Airport
| GA
| align=right | 11

|- valign=top
| Маунтин-Хоум
| U76
|
|
| Mountain Home Municipal Airport
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Нампа
| S67
|
| KMAN
| Nampa Municipal Airport
| GA
| align=right | 12

|- valign=top
| Орофино
| S68
|
|
| Orofino Municipal Airport
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Paris / Монтпилиер
| 1U7
|
|
| Bear Lake County Airport
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Preston
| U10
|
|
| Preston Airport
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Priest River
| 1S6
|
|
| Priest River Municipal Airport
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Рексберг
| RXE
| RXE
| KRXE
| Rexburg-Madison County Airport
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Салмон
| SMN
| SMN
| KSMN
| Lemhi County Airport
| GA
| align=right | 179

|- valign=top
| Сандпойнт
| SZT
|
| KSZT
| Sandpoint Airport (Dave Wall Field)
| GA
| align=right | 2

|- valign=top
| Сент-Мэрис
| S72
|
|
| St. Maries Municipal Airport
| GA
| align=right | 4

|- valign=top
| Уизер
| S87
|
|
| Weiser Municipal Airport
| GA
| align=right | 0

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| American Falls
| U01
|
|
| American Falls Airport
|
| align=right | 1

|- valign=top
| Atlanta
| 55H
|
|
| Atlanta Airport
|
|

|- valign=top
| Atomic City
| U37
|
|
| Midway Airport
|
|

|- valign=top
| Atomic City
| U46
|
|
| Big Southern Butte Airport
|
|

|- valign=top
| Atomic City
| U48
|
|
| Coxs Well Airport
|
|

|- valign=top
| Bancroft
| U51
|
|
| Bancroft Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Big Creek
| U60
|
|
| Big Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Блэкфут
| U02
|
|
| McCarley Field
|
|

|- valign=top
| Carey
| U65
|
|
| Carey Airport
|
|

|- valign=top
| Cavanaugh Bay
| D28
|
|
| Tanglefoot Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Кер-д'Ален
| S77
|
|
| Magee Airport
|
|

|- valign=top
| Кер-д'Ален
| S76
|
|
| Brooks Seaplane Base
|
| align=right | 1 750

|- valign=top
| Coolin
| 66S
|
|
| Cavanaugh Bay Airport
|
|

|- valign=top
| Коттонвуд
| S84
|
|
| Cottonwood Municipal Airport
|
| align=right | 8

|- valign=top
| Donnelly
| U84
|
|
| Donald D. Coski Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Дауни
| U58
|
|
| Downey / Hyde Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Дубойс
| U41
| DBS
|
| Dubois Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Элк-Сити
| S90
|
|
| Elk City Airport
|
|

|- valign=top
| Эмметт
| S78
|
|
| Emmett Municipal Airport
|
| align=right | 4

|- valign=top
| Фэрфилд
| U86
|
|
| Camas County Airport
|
|

|- valign=top
| Galena
| U87
|
|
| Smiley Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Garden Valley
| U88
|
|
| Garden Valley Airport
|
|

|- valign=top
| Glengary
| S96
|
|
| Lake Pend Oreille Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Glenns Ferry
| U89
|
|
| Glenns Ferry Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Grasmere
| U91
|
|
| Grasmere Airport
|
|

|- valign=top
| Grouse
| U92
|
|
| Antelope Valley Airport
|
|

|- valign=top
| Hailey
| U93
|
|
| Magic Reservoir Airport
|
|

|- valign=top
| Hazelton
| U94
|
|
| Hazelton Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Howe
| U97
|
|
| Howe Airport
|
|

|- valign=top
| Кетчум
| U61
|
|
| Twin Bridges Airport
|
|

|- valign=top
| Kimama
| U99
|
|
| Laidlaw Corrals Airport
|
|

|- valign=top
| Куския
| S82
|
|
| Kooskia Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Lake / Island Park
| U53
|
|
| Henry's Lake Airport
|
| align=right | 4

|- valign=top
| Лиадор
| U00
|
|
| Leadore Airport
|
|

|- valign=top
| Льюистон
| 78U
|
|
| Snake River Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Lowman
| 0U1
|
|
| Warm Springs Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Маккай
| U62
|
|
| Mackay Airport
|
|

|- valign=top
| Маккай
| 0U2
|
|
| Copper Basin Airport
|
|

|- valign=top
| Малад-Сити
| MLD
| MLD
| KMLD
| Malad City Airport
|
| align=right | 4

|- valign=top
| Martin
| 0U7
|
|
| Hollow Top Airport
|
|

|- valign=top
| May
| 0U8
|
|
| May Airport
|
|

|- valign=top
| Midvale
| 0U9
|
|
| Lee Williams Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Minidoka
| 1U0
|
|
| Bear Trap Airport
|
|

|- valign=top
| Mud Lake
| 1U2
|
|
| Mud Lake Airport (West Jefferson County Airport)
|
|

|- valign=top
| Мерфи
| 1U3
|
|
| Murphy Airport
|
|

|- valign=top
| Нью-Медоус
| 1U4
|
|
| New Meadows Airport
|
|

|- valign=top
| Nez Perce
| 0S5
|
|
| Nez Perce Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Окли
| 1U6
|
|
| Oakley Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Orogrande
| 75C
|
|
| Orogrande Airport
|
|

|- valign=top
| Parma
| 50S
|
|
| Parma Airport
|
|

|- valign=top
| Пейетт
| S75
|
|
| Payette Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Pine
| 1U9
|
|
| Pine Airport
|
|

|- valign=top
| Porthill
| 1S1
|
|
| Eckhart International Airport
|
| align=right | 2

|- valign=top
| Prairie
| 2U0
|
|
| Smith Prairie Airport
|
|

|- valign=top
| Rigby
| U56
|
|
| Rigby-Jefferson County Airport
|
|

|- valign=top
| Rockford
| 2U4
|
|
| Rockford Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Slate Creek / Риггинс
| 1S7
|
|
| Slate Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Сода-Спрингс
| U78
|
|
| Allen H. Tigert Airport
|
|

|- valign=top
| Сент-Антони
| U12
|
|
| Stanford Field
|
|

|- valign=top
| Stanley
| 2U7
|
|
| Stanley Airport
|
| align=right | 213

|- valign=top
| Stanley
| U63
|
|
| Bruce Meadows Airport
|
|

|- valign=top
| Stanley
| 2U8
|
|
| Thomas Creek Airport
|
| align=right | 160

|- valign=top
| Three Creek
| 3U0
|
|
| Murphy Hot Springs Airport
|
|

|- valign=top
| Yellow Pine
| 3U2
|
|
| Johnson Creek Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты Службы по охране лесов (USFS) США
|
|

|- valign=top
| Atlanta
| U45
|
|
| Graham USFS Airport
|
|

|- valign=top
| Atlanta
| 52U
|
|
| Weatherby USFS Airport
|
|

|- valign=top
| Bernard
| U54
|
|
| Bernard USFS Airport
|
|

|- valign=top
| Big Creek Ranger Station
| I08
|
|
| Cabin Creek USFS Airport
|
| align=right | 50

|- valign=top
| Cayuse Creek
| 2ID7
|
|
| Cayuse Creek USFS Airport
|
|

|- valign=top
| Чаллис
| U72
|
|
| Upper Loon Creek USFS Airport
|
|

|- valign=top
| Chamberlain Guard Station
| U79
|
|
| Chamberlain USFS Airport
|
|

|- valign=top
| Cold Meadows Guard Station
| U81
|
|
| Cold Meadows USFS Airport
|
|

|- valign=top
| Dixie
| A05
|
|
| Dixie USFS Airport
|
|

|- valign=top
| Fish Lake
| S92
|
|
| Fish Lake USFS Airport
|
|

|- valign=top
| Айдахо-Сити
| U98
|
|
| Idaho City USFS Airport
|
|

|- valign=top
| Indian Creek
| S81
|
|
| Indian Creek USFS Airport
|
| align=right | 155

|- valign=top
| Landmark
| 0U0
|
|
| Landmark USFS Airport
|
|

|- valign=top
| Mahoney Creek
| 0U3
|
|
| Mahoney Creek USFS Airport
|
|

|- valign=top
| Мак-Колл
| 24K
|
|
| Krassel USFS Airport
|
|

|- valign=top
| Moose Creek Ranger Station
| 1U1
|
|
| Moose Creek USFS Airport
|
|

|- valign=top
| Nordman
| 67S
|
|
| Priest Lake USFS Airport
|
|

|- valign=top
| Shearer
| 2U5
|
|
| Shearer USFS Airport
|
|

|- valign=top
| Soldier Bar
| 85U
|
|
| Soldier Bar USFS Airport
|
|

|- valign=top
| Warren
| 3U1
|
|
| Warren USFS Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Маунтин-Хом
| MUO
| MUO
| KMUO
| Mountain Home Air Force Base
|
| align=right | 682

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Lava Hot Springs
| 01ID 
|
|
| Lava Hot Springs Airport (was FAA: 00E)
|
|

|- valign=top
| Lava Hot Springs
| ID67
|
|
| Lower Loon Creek Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Бойсе
| S65
|
|
| Strawberry Glenn Airport (closed 1980) 
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным шрифтом.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems), опубликованного в сентябре 2016 года:
 P-S: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год. Каждый P-S аэропорт подразделяется на 4 типа — хаба:
 L: (Large hub) — аэропорт, на долю которого приходится не менее 1 % от общего пассажиропотока в США.
 M: (Medium hub) — аэропорт, на долю которого приходится от 0,25 % до 1 % общего пассажиропотока.
 S: (Small hub) — аэропорт, на долю которого приходится от 0,05 % до 0,25 % общего пассажиропотока.
 N: (Nonhub) — аэропорт, на долю которого приходится менее 0,05 % от общего пассажиропотока, но более 10000 пассажиров ежегодно.
 CS: (Commercial Service — Nonprimary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 R: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2016 календарный год (согласно отчёту ФАА, опубликованному в октябре 2017 года).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2019—2023 годы, опубликовано в сентябре 2016 года).
 FAA Passenger Boarding Data (по состоянию на 2016 год, опубликовано в октябре 2017 года).

Штат:
 Division of Aeronautics
 Idaho Transportation Department: Airport Facility Directory.

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Idaho — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО
 Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО
 Abandoned & Little-Known Airfields: Idaho

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Айдахо:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Айдахо
Аэропорты